Марк Бринк (; 15 марта 1998 года, Эсбьерг, Дания) — датский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за датский клуб «Силькеборг».

Клубная карьера 
Является уроженцем города Эсбьерг и воспитанником одноимённой команды. В марте 2015 года получил приз самому талантливому игроку Дании. Осенью 2015 года начал тренировки с основным составом. 4 апреля 2016 года дебютировал в датской Суперлиге в возрасте 18 лет поединком против «Виборга», выйдя в стартовом составе и будучи заменённым на 62-ой минуте Лассе Рисе.

Карьера в сборной 
Игрок юношеских сборных Дании всех возрастов. Принимал участие в отборочных матчах к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальную часть вместе с командой не выходил.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Эсбьерг»